Ez a lista az 1990-es labdarúgó-világbajnokság Európai Zónájának (UEFA) selejtező mérkőzéseit mutatja be időpontok, végeredmények és csoport végeredmények ismeretében. Ha a selejtezők összessége érdekel ide, ha a többi kontinentális zóna eredményei ide kattints.

Az UEFA mind a 33 csapata elindult a selejtezőkben. Az európai zóna 14 helyet kapott a világbajnokságon (a 24-ből). Olaszország automatikusan jutott tovább a torna megrendezés jogán. A maradék 13 helyért 32 csapat küzdött.

A 32 csapatot 7 csoportba osztották. A csapatok oda-vissza játszottak. A csapatokat az alábbiakban osztották el:
 3., 5., 6. és 7. csoportban 5 csapat szerepelt. A csoportgyőztes jutott tovább.
1., 2. és 4. csoportban 4 csapat szerepelt. A csoportgyőztes jutott tovább. A két legjobb második helyezett is továbbjutott.

Csoportok

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

5. csoport

6. csoport

7. csoport

Források 
 

UEFA
UEFA